Тадеуш Хоппе — римокатолицький ксьонз.
 Маттіас Хоппе — футболіст, воротар.
 Hoppe — шляхетський герб.